Bismarckvleermuisparkiet
 Camiguinvleermuisparkiet
 Ceylonese vleermuisparkiet
 Dwergvleermuisparkiet
 Filipijnse vleermuisparkiet
 Floresvleermuisparkiet
 Groene vleermuisparkiet
 Indische vleermuisparkiet
 Molukse vleermuisparkiet
 Sangirvleermuisparkiet
 Schlegels vleermuisparkiet
 Sulavleermuisparkiet